Mountain View (Arkansas)
 Mountain View (comtat de Santa Clara), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Mountain View (comtat de Contra Costa), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Mountain View (comtat de Humboldt), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Mountain View (comtat de Nevada), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Mountain View (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Mountain View (Colorado)
 Mountain View (Hawaii)
 Mountain View (Missouri)
 Mountain View (Nou Mèxic)
 Mountain View (Oklahoma)
 Mountain View (Wyoming)
 Mountain View Acres, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia